Damjan Dervarič, slovenski hokejist, * 6. februar 1982, Ljubljana.

Dervarič je večji del kariere igral za HDD Olimpija, štiri sezone je igral tudi za Acroni Jesenice, po eno sezono pa za HDK Maribor in HC Havířov. Pred sezono 2014/15 je prestopil v slovaški HKm Zvolen.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na sedmih svetovnih prvenstvih, od tega štirih v elitni diviziji.

Pregled kariere 

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 99
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| +8
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 20
| 6
| 8
| 14
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| +3
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 11
| 4
| 4
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| +8
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 20
| 10
| 6
| 16
|
| 63
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Havířov
| Češka 2. liga
| 03/04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 18
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 4
| 7
| 11
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 20
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -3
| 18
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 23
| 5
| 5
| 10
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 44
| 5
| 7
| 12
| +8
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 5
| 5
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 30
| 0
| 3
| 3
| -4
| 34
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 12
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 48
| 1
| 10
| 11
| 0
| 54
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 23
| 4
| 9
| 13
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 32
| 3
| 3
| 6
|
| 24
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 48
| 1
| 15
| 16
|
| 58
|
| 11
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 11/12
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 487
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 109
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | +22
| bgcolor="#7FFF00" | 733
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 102
|}

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Havířov
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HKm Zvolen
Ljubljanski športniki